Алки́ды ( ед.ч. , «потомок Алкея»; Алкей [] — имя, данное Гераклу при рождении) — персонажи греческой мифологии, сыновья Геракла и Мегары, старшей дочери фиванского правителя Креонта. По различным версиям, Алкидов было от двух до восьми. В припадке насланного на него богиней Герой безумия Геракл убил их всех, а также двух детей своего брата Ификла — приняв их за детей Еврисфея.

В. Мэтьюз выделяет две версии о способе убийства детей: Геракл либо застрелил их (Еврипид, Диодор, схолии к Ликофрону, Мосх), либо бросил в огонь (Псевдо-Аполлодор, Ферекид). Несомненно, Еврипид отклонился от архаической традиции, помещая убийство детей после выведения Гераклом Кербера из Аида.

Менекрат писал, что они назывались Алкидами, а не Гераклидами, как последующие дети Геракла. В четвёртой Истмийской оде Мелиссу Фиванскому Пиндар говорит о приношении в его время жертв восьмерым детям у ворот Электры. Схолии к указанному месту Пиндара содержат наиболее подробные данные о разнообразии версий. Могилу детей у ворот Электры упоминает и Павсаний.

Имена 
 по Ферекиду: Антимах, Климен, Глен, Теримах и Креонтиад
 по Еврипиду: Теримах, Деикоонт и Аристодем
 по Асклепиаду и Псевдо-Аполлодору: Теримах, Креонтиад, Деикоонт
 по Батону: Полидор, Аникет, Мекистофон, Патрокл, Токсоклит, Менебронт, Херсибий;
 по Динию Аргосскому: Теримах, Креонтиад, Деикоонт и Деион;
 по Дионисию Киклографу: Теримах и Деикоонт;
 по Цецу: Онит, Теримах, Демокоонт, Креонтиад
 по Псевдо-Гигину: Теримах и Офит
 по Лактанцию Плациду: Оксей и Креонтиад или Леонтиад
 по второму Ватиканскому мифографу: Креонтиад и Арей (?)

Р. Грейвз предполагал, что в ритуале Алкиды были участниками танца с мечами, который завершался воскрешением жертвы.

Примечания

Литература 
 Лексикон Рошера. Т.2. Стб. 2542—2543.

Герои древнегреческих мифов
Мифы Беотии
Мифы о Геракле